Miejscowości w USA:
 Munising – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Alger
Gminy w USA:
 Munising (ang. Munising Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Alger